Топ-модель по-американски, 2 сезон — второй сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале UPN c 13 января по 23 марта 2004 года. Ведущая 2 сезона супермодель Тайра Бэнкс.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с IMG Models
 Разворот в журнале Jene Models
 Контракт с косметической компанией Sephora

Судьями во втором сезоне стали ведущая шоу Тайра Бэнкс, супермодель Дженис Дикинсон, фотограф Найджел Баркер, дизайнер Эрик Николсон. Путешествие девушки совершали в Милан, Италия. Победительницей во втором сезоне стала 23-летняя Иоанна Хаус из Джексонвиля (Флорида).

Полуфиналистка Камилла МакДольнад участвовала в 17 сезоне с тринадцатью бывшими участницами. Камилла покинула в 4 эпизоде и заняла 11 место.

Эпизоды

Первый эпизод 
	 
	
Вышел 13 Января, 2004 года
	 	
 Лучшая работа : Камилла Макдональд
 Двойка худших : Анна Бредфилд и Жаниша Чакос
 Исключена : Анна Бредфилд
 Фотограф : Найджел Баркер
 Гость на совете : Эд Либби, Джим Де Йонкер, Майк Менди, Лан Джонс, Йохана Сепеда 	

Первая фотосъёмка проводилась в смоделированном Эдемском саду, на участницах были только блёстки и боди-арт. Одна из них, Анна, отказалась сниматься в таком виде, и как следствие была отправлена домой на первом голосовании судей.

Второй эпизод 
Вышел 20 января, 2004 года
 Лучшая работа : Кэти Андерсон
 Двойка худших : Бетани Харрисон и Шанди Салливан
 Исключена : Бетани Харрисон
 Фотограф : Че Грахам
 Гость на совете : Мартин Сноу, Мегги Ризер, Кармен Марк Вульво 
 Фотосъемка на второй неделе предполагала рекламу обуви, которую девушки выберут сами. Также им необходимо было самостоятельно сделать себе макияж, прическу и помимо прочего самим выбрать итоговый снимок.

Третий эпизод 
	  	
Вышел 27 января, 2004 года 	
 Лучшая работа : Шанди Салливан 	
 Двойка худших : Ксиомара Франс и Хезер Блумберг
 Исключена : Хезер Блумберг
 Фотограф : Ричард Дэан
 Гость на совете : Эдвард Трокоми, Джоел Варрен, Камира Кастенеда, Джули Редферн, Майк Шарис, Майк Ранди, Эрик Наиманд, Халли Боуман 
 В этом эпизоде девушек ждала смена имиджа. Фотосессия проходила в заброшенном здании в пропасти на большой высоте.

Четвёртый эпизод 
	 
Вышел 3 февраля, 2004 года
 Лучшая работа : Мерседес Сельба-Шорт
 Двойка худших : Жаниша Чакос и Кэти Андерсон
 Исключена : Жаниша Чакос
 Фотограф : Эндрю Эклес
 Гость на совете : Симон Дунан, Эдрианн Карри, Мартин Сноу, Данило, Мичал Карл, Бетси Джонсон
 На четвертой неделе модели перевоплощались в известных женщин.

Пятый эпизод 
	 	
Вышел 10 февраля, 2004 года 	
 Лучшая работа : Сара Рейси-Табризи 	
 Двойка худших : Камилла Макдональд и Ксиомара Франс
 Исключена : Ксиомара Фанс 	
 Фотограф : Джордж Холз
 Гость на совете : Сэм Кристенсен, Сузанна Галланд, Королин Лондон, Нол Марин

Шестой эпизод 
	  	
Вышел 17 февраля, 2004 года
 Лучшая работа : Эйприл Вилкнер
 Двойка худших : Камилла Макдональд и Кэти Андерсон
 Исключена : Кэти Андерсон
 Фотограф : Билл Хеберджер
 Гость на совете : Таша Смит-Аркес, Марк Коллиэр, Де Ла Гуарда, Эрик Наиманд, Кайли Хаглер

Седьмой эпизод 
	 
Вышел 24 февраля, 2004 года
 Лучшая работа : Шанди Салливан
 Двойка худших : Иоанна Хаус и Сара Рейси-Табризи
 Исключена : Сара Рейси-Табризи
 Фотограф : Кеннеди
 Гость на совете : Родни Джеркенс, Тони Мичаэлс

Восьмой эпизод 

Вышел 2 марта, 2004 года
 Лучшая работа : Шанди Салливан
 Двойка худших : Камилла Макдональд и Мерседес Сельба-Шорт
 Исключена : Камилла Макдональд
 Фотограф : Массимо Костали
 Гость на совете : Кайли Хаглер, Девид Браун, Елена Кимарости, Карло Де Амиси, Кейжа Элвин, Лилиана Роландо, Нол Марин, Мичал Джианнин

Десятый эпизод 
	 
Вышел 16 марта, 2004 года
 Лучшая работа : Иоанна Хаус
 Двойка худших : Мерседес Сельба-Шорт и Эйприл Вилкнер
 Исключена : Эйприл Вилкнер
 Фотограф : Алмикар Инкалза, Алекс Мартиненго
 Гость на совете : Джон Лук, Нол Марин, Форис Роччи, Стефен Фаирчилд

Финальный эпизод 
	 
Вышел 23 марта, 2004 года
 Лучшая работа : Мерседес Сульба-Шорт
 Двойка худших : Иоанна Хаус и Шанди Салливан
 Исключена : Шанди Салливан
 Фотограф : Массимо Костали
 Финальная двойка : Йоанна Хаус и Мерседес Сульба-Шорт
	 
 Топ-модель по-американски : Йоанна Хаус
 Гость на совете : Нол Марин, Джиан Луки Гуаитоли, Деан Катен, Дан Катен

На протяжении всего шоу Йоанна считалась фаворитом у судей, но во время заключительного  модного показа Мерседес проявила себя лучше. И всё же после долгих переговоров судей победителем 2-го сезона была признана Йоанна. Тайра Бэнкс особенно отметила её уникальное лицо, и высказала мысль, что она более приспособлена для того, чтобы выдерживать конкуренцию в тяжёлой модной индустрии.

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница победила в шоу
  Участница выиграла конкурс
  Участница выиграла конкурс и была исключена
 В 1 эпизоде Анна отказалась участвовать в фотосессии.
 9 эпизод был повторением всех остальных эпизодов.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

2 сезон
Телесезоны США 2004 года